Зенцов — русская фамилия; имеет женскую форму Зенцова.

Известные носители 
 Зенцов, Андрей Степанович (1903—97?) — строитель ГЭС, маркшейдер, лауреат Сталинской премии.
 Зенцов, Владимир Васильевич (1921—1995) — Герой Советского Союза.
 Зенцов, Роман Павлович (род. 1973) — российский боец смешанных единоборств.